New Hampton ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Hampton (Iowa), im Chickasaw County
 New Hampton (Missouri), im Harrison County
 New Hampton (New Hampshire), im Belknap County
 New Hampton (New Jersey)
 New Hampton (New York), im Orange County

 New Hampton Township (Chickasaw County, Iowa)